Продажа Аргентиной оружия Эквадору и Хорватии — международный политический скандал, связанный с незаконной продажей оружия в Эквадор и Хорватию в 1990-е годы. В скандале оказались замешаны аргентинские чиновники и бизнесмены.

Основные фигуранты 

 Карлос Менем — бывший президент Аргентины.
 Эмир Йома — советник и родственник бывшего президент Аргентины.
 Оскар Камильон — экс-министр обороны Аргентины.

История 
В период с 1991 по 1995 года Аргентина продала Эквадору и Хорватии, которые вели на тот момент боевые действия (Война Альто-Сенепа и Война в Хорватии), 6 500 тонн оружия (винтовки, орудия, противотанковые ракеты и боеприпасы). При этом тогда на поставки оружия в страны бывшей Югославии, к которым относилась Хорватия, Советом безопасности ООН было наложено эмбарго. Официально оружие предназначалось для Панамы и Венесуэлы. Предположительно, чтобы скрыть следы хищения оружия, на военном заводе в Рио-Терсеро был организован взрыв. 

В общей сложности по делу проходили 18 человек.

См. также 
 Взрыв на военном заводе в Рио-Терсеро

Примечания

Ссылки 
 Менема оправдали...

Преступления в сфере экономики
Коррупция в Аргентине
Политические скандалы Аргентины
Международные политические скандалы
Торговля оружием
1990-е годы в Аргентине
Война в Хорватии
Иностранная военная интервенция в Югославии
DGFM